Села:
 Новокостянтинівка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Новокостянтинівка — Запорізька область, Приазовський район
 Новокостянтинівка — Миколаївська область, Братський район
 Новокостянтинівка — Миколаївська область, Новобузький район
 Новокостянтинівка — Одеська область, Роздільнянський район
 Новокостянтинівка (Маловисківський район) — колишнє село в Кіровоградській області.